Полумарафон «Мстинские пороги» — проходящее в Боровичском районе Новгородской области ежегодное открытое легкоатлетическое соревнование. Проводится в конце апреля — начале мая.
Впервые полумарафон «Мстинские пороги» был проведён в 2004 году. С тех пор количество его участников неуклонно растёт, привлекая как любителей, так и профессиональных спортсменов всего региона.

Регламент соревнования 
Программа полумарафона включает в себя три дистанции: 3 километра, 5 километров и 21,97 километра.
Старт на дистанцию 21 км. 97 м проходит, как правило, у церкви в селе Опеченский Посад. Старт на дистанцию 3 и 5 км — на старом городском мосту города Боровичи. Финиш всех дистанций так же проходит на городском мосту в Боровичах.

Интересные факты 
 Проходивший в 2008 году V-й полумарафон анонсировался, как «заключительный», но по многочисленным просьбам от участников к организаторам соревнования, в 2009 году состоялся VI-й по счёту пробег.
 В этом же году были зафиксированы самые пожилые (76 лет на дистанции 21 км / 80 лет на дистанции 5 км.) участники, и самый молодой спортсмен самостоятельно преодолевший дистанцию (4 года на дистанции 3 км.).

Источники

Ссылки 
Положение о VI-м полумарафоне «Мстинские пороги» 2 мая 2009 г.
Полумарафон «Мстинские пороги» на сайте организаторов.

Спорт в Боровичском районе
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2004 года
Спорт в России в 2004 году
Появились в 2004 году в России
2004 год в Новгородской области